Финал восьми Евролиги ФИБА 2013/14 прошёл с 7 по 13 апреля 2014 года. В розыгрыше принимали участие восемь команд, которые разбиты на две группы, лучшие две команды с каждой группы вышли в полуфинал. Состав групп определился после плей-оффа Евролиги. Победителем Евролиги 2013/14, впервые в истории европейского женского баскетбола, стала турецкая команда «Галатасарай».

Команды

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа В

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение участников Финала восьми 

 Примечание: В скобках указано количество выступлений в финальных турнирах (Финал четырёх, Финал восьми) Евролиги с сезона её образования (1991/92)

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2014 год в баскетболе